Německé příjmení Fellgiebel má více nositelů:

 Erich Fellgiebel (1886–1944), německý generál
 Esaias Fellgiebel (1622–1692), slezský tiskař a nakladatel
 Walther-Peer Fellgiebel (1918–2001), německý důstojník

Německá příjmení